Aeroitba Petrel 912i (з ісп. Буревісник) — експериментальний спортивний літак сконструйований студентами і викладачами аргентинського інституту ITBA. 
 Petrel —  програмне забезпечення Petrel для геологічного моделювання, що об'єднує в єдиний технологічний ланцюжок геофізику, геологію і розробку родовищ.